Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1959 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 16 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Mary Carter Reitano bat Renee Schuurman en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Jan Lehane et Mary Bevis Hawton.

Parcours 

|-
|1|| Sandra Reynolds||align=center|1/4 de finale|| Jan Lehane (5)
|-
|2|| Renee Schuurman||align=center|Finale|| Mary Carter Reitano (4)
|-
|3|| Lorraine Coghlan||align=center|1/4 de finale|| Mary Bevis Hawton (6)
|-
|4||style=background-color:#CCCCFF| Mary Carter Reitano||align=center|Victoire'''|| Renee Schuurman (2)
|-
|5|| Jan Lehane||align=center|1/2 finale|| Mary Carter Reitano (4)
|-
|6|| Mary Bevis Hawton||align=center|1/2 finale|| Renee Schuurman (2)
|-
|7|| Thelma Coyne Long||align=center||| Eva Duldig
|-
|8|| Betty Holstein||align=center||| Beverley Rae
|}

Résultats

Tableau complet

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1959
Australie Simple dames
1959 en Australie
Compétition de tennis à Adélaïde (Australie)